Signetics 2650 — 8-разрядный микропроцессор, выпущенный компанией Signetics в 1975 году. Его начальная стоимость составляла около 20 австралийских долларов.

Компания-разработчик продавала отладочные платы, например PC1500 Adaptable Board Computer, стоившие от 165 до 400 австралийских долларов. В популярных радиолюбительских журналах, таких как Electronics Australia и Elektor, было опубликовано несколько проектов на основе процессора, статьи о программировании. В радиомагазинах продавались соответствующие наборы для этих проектов. За счёт этого процессор получил некоторую популярность среди любителей, в частности, в Австралии.

Процессор имел семь 8-разрядных регистров общего назначения, но только четыре из них были доступны одновременно. Адресное пространство было ограничено 15 разрядами (32 КБ), так как старший бит в 16-разрядных адресах использовался для указания на режим косвенной адресации (возможность, свойственная мини-компьютерам).

Несмотря на наличие у процессора девяти различных режимов адресации, отсутствие 16-разрядных регистров и 15-разрядная шина адреса ограничили его распространение. Тем не менее, для него была разработана операционная система 2650 DOS, интерпретатор языка Бейсик и много игр в стиле Hunt the Wumpus. Большинство программ было написано на языке ассемблера.

Процессор использовался в двух семействах игровых консолей. Первое из них включало консоли на основе 1292 Advanced Programmable Video System и связанной с ней Interton VC4000. Эти консоли были выпущены в Германии в 1976 и 1978 годах соответственно. Второе семейство консолей включало Emerson Arcadia 2001, выпущенную в 1982 году, и её многочисленные варианты. Это семейство использовало процессор Signetics 2650, работающий на частоте 3.58 МГц, и видеоконтроллер Signetics 2637 из набора микросхем поддержки.

Процессор также использовался в компьютере Signetics Instructor 50, разработанном для изучения процессора Signetics 2650 и программирования для него.

Микросхемы поддержки 
Процессор был выпущен в составе полноценного микропроцессорного набора:
 2636 Programmable Video Interface
 2637 Universal Video Interface
 2651 Programmable Communication Interface
 2652 Multi-Protocol Communications Circuit (с поддержкой протокола SDLC)
 2653 Polynomial Generator / Checker
 2655 Programmable Peripheral Interface
 2657 Direct Memory Access
 2656 System Memory Interface
 2661 Programmable Communication Interface
 2670 Display Character and Graphics Generator
 2671 Programmable Keyboard and Communications Controller
 2672 Programmable Video Timing Controller
 2673 Video Attributes Controller

Многие из этих микросхем были разработаны с учётом возможности использования их совместно с другими микропроцессорами. Например, официальная на микросхему 2672 предлагает использовать её совместно с микроконтроллером Intel 8048.

Современные версии микросхем последовательного интерфейса 2651/2661 продолжают выпускаться в серии микросхем Philips SC26.

Ссылки 
 Семейство Signetics 2650 на сайте CPU World
 Компьютер Instructor 50 на сайте old-computers.com
 Adaptable Board Computer
 2650 на сайте www.cpu-museum.com
 Плата Electronics Australia 2650

История компьютерной техники
Микропроцессоры